Live at Home – album dei Fair Warning del 1995
Live at Home – album di Guido Marzorati del 1999
Live at Home – DVD dei Nickelback del 2002